

Geografia 
 Follo – comune italiano della provincia della Spezia in Liguria
 Follo – distretto della contea di Viken nella Norvegia meridionale

Altro 
 Follo Fotballklubb – società calcistica norvegese con sede a Ski
 Il Follo – arcano maggiore dei tarocchi
 Via Cisterna del Follo – via storica a Ferrara